Kaletka (kaleta) – woreczek, głównie na pieniądze, noszony przy pasie

Osoby o nazwisku Kaletka 
 Adam Henryk Kaletka (1887-1956) – polski historyk i archiwista
 Zygmunt Kaletka (1895-1920) – porucznik WP, Powstaniec Wielkopolski, zginął w wojnie polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari V Klasy

Miejscowości o nazwie Kaletka 

 Kaletka – osada (leśniczówka) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława
 Kaletka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda

Inne 
 Kaletka maziowa – wytwór błony maziowej wytwarzający maź stawową

Przypisy